Lancia Ypsilon ist die Bezeichnung für ein PKW-Modell der Marke Lancia, das seit Frühjahr 2003 gebaut wird. Die Nomenklatur folgt der Tradition, die Fahrzeuge nach dem griechischen Alphabet zu benennen.

Der Ypsilon beerbte den im Herbst 1995 eingeführten Lancia Y sowie dessen im Frühjahr 1985 präsentierten Vorgänger Lancia Y10, der eine Entwicklung von Autobianchi war.

Ab Sommer 2011 wurde die zweite Generation auch von Chrysler als Chrysler Ypsilon in  Großbritannien, Irland und Japan angeboten.

Generationen

Zulassungszahlen 
Zwischen 2003 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 13.097 Lancia Ypsilon neu zugelassen worden. Mit 2.664 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise 

Ypsilon